Yuzo Kobayashi (Tóquio, 15 de novembro de 1985) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Yuzo Kobayashi começou a carreira no Kashiwa Reysol. 

Naturais de Tóquio
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sagan Tosu